Le Clan Mc Gregor est le dix-huitième album de la série de bande dessinée Clifton, et le premier scénarisé et dessiné par Bédu (les quatre précédents albums, dessinés par Bédu, ont été scénarisés par Bob de Groot).

Synopsis 

Appelé à l'aide par la journaliste Iris Mc Gregor, journaliste connue sous le pseudonyme d'Iris Jones, Clifton part enquêter en Écosse, afin de laver l'honneur de la famille Mc Gregor, dont le fils a été mis en cause dans une histoire de vol de bijoux familiaux. 

Au terme d'une enquête mouvementée, aidée par la jeune sœur d'Iris, il parvient à récupérer les bijoux et à arrêter le coupable, un suspect bien connu de Scotland Yard.

Notes et références

Annexes

Documentation

Lien externe 
 .

Album de Clifton
Album de bande dessinée sorti en 1991